Јошава је насељено мјесто у општини Нови Град, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 1991. у насељу је живјело 121 становника.

Географија

Историја

Становништво

Види још 
 Општина Нови Град

Референце 

Општина Нови Град
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини